topos –  pojęcie naukowe w humanistyce, stosowane w retoryce, dialektyce, teorii literatury, biblistyce, politologii, filozofii, reklamie, public relations, semiologii czy metodologii nauk 
 Topos – czasopismo, dwumiesięcznik literacki